Змагання з легкої атлетики в марафоні серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 21 серпня, в останній день Ігор, на Самбодромі.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3).

Результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки